Илья́сов — башкирская и татарская фамилия, образованная от имени, и пророка Ильяса; женская форма Илья́сова.

Известные носители 
 Ильясов, Авай Изгевич (род. 1960) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Ильясов, Адам Ансарович (род. 1951) — советский и российский художник.
 Ильясов, Алхазур Юсупович — советский чеченский тренер по вольной борьбе, Заслуженный тренер РСФСР.
 Ильясов, Арзулум Зиявдинович (1953—2005) — полковник МВД РФ, Герой Российской Федерации.
 Ильясов, Барый Галеевич (род. 1939) — инженер-электромеханик, заслуженный деятель науки и техники РФ.
 Ильясов, Борис Иванович (1916—1994) — советский актёр театра и кино, режиссёр и педагог, Народный артист РСФСР.
 Ильясов, Везиргельды Омарович (род. 1992) — туркменский футболист.
 Ильясов, Губайдулла Утарович (1914—2001) — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, государственный и общественный деятель.
 Ильясов, Ибрагим Зайпуллаевич (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 Ильясов, Илья Имранович (род. 1937) — советский и российский психолог, профессор МГУ.
 Ильясов, Магжан Жанботаулы — казахстанский дипломат.
 Ильясов, Наги (1920—1987) — командир отделения разведки, Герой Советского Союза.
 Ильясов, Нияз Анварович (род. 1995) — российский дзюдоист.
 Ильясов, Радик Сабитович (род. 1951) — государственный и политический деятель. 
 Ильясов, Ремзи Ильясович (род. 1958) — крымскотатарский политик и экономист.
 Ильясов, Роберт Юрьевич (род. 1973) — российский регбист и игрок в регбилиг.
 Ильясов, Сиражутдин Магомедович (род. 1943) — государственный и политический деятель. 
 Ильясов, Юлай Талхович (род. 1969) — государственный деятель. 
 Ильясов, Явдат Хасанович (1929—1982) — советский писатель.



См. также 
 Ильяси, Габдрахман Мухаметдинович (1856—1895) — татарский драматург, писатель, археограф.
 Рахман Ильяс (настоящая фамилия — Ильясов; 1908—1943) — татарский советский писатель и драматург.

Топоним 
 Ильясово — деревня сельского поселения Астаповское в Луховицком муниципальном районе Московской области.